Vidal steht für:
 Vidal (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Vidal Blanc, eine Rebsorte
 Vidal & Sohn Tempo-Werk, deutscher Fahrzeughersteller
 Vidal Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Vital